Rode steht für:
 Rode, durch Rodung gewonnenes Stück Land, siehe Neuland (Geographie)
 Rode (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Rode (Adelsgeschlecht), zum nassau-hessischen Uradel gehörende Familie

Rode ist der Name folgender

geografischer Objekte:
 Rode (Albe), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Albe
 Rode (Frieda), Nebenfluss der Frieda in Thüringen
 Rode (Obereichsfeld), Berg (498 m) im Obereichsfeld

Orte:
 Rode, Gemeinde in Siebenbürgen, Rumänien, siehe Zagăr
 Kloster Rode (Kloster Roda), ehemaliges Kloster in Klosterrode
 Rode (Wüstung), Wüstung bei Otterberg, Rheinland-Pfalz

Røde steht für:
 Røde Microphones, australischer Hersteller von hochwertigen Mikrofonen

Siehe auch:
 -rode
 Rohde
 Rhode
 Rhodes
 Rodé